Charig se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alan Jack Charig
 Alan J. Charig